Ульрих Вилле (), (5 апреля 1848, Гамбург — 31 января 1925, Майлен, кантон Цюрих, Швейцария) — командующий швейцарской армии во время Первой мировой войны.

Биография 
Ульрих Вилле родился 5 апреля 1848 года в городе Гамбурге. 

В 1912 году, в связи с посещением императора Вильгельма II, Ульрих Вилле, как командир 6-ой дивизии швейцарской армии (), руководил большими военными учениями. Эти учения показали, что швейцарская армия была в состоянии отстаивать свой нейтралитет. Ульрих Вилле не скрывал того факта, что был поклонником немецкой армии. Ульрих Вилле перенял метод подготовки солдат и военный опыт немецкой армии, за что не раз его критиковали.

В 1918 году он применил военную силу против протестующих в ходе земельной забастовки.

Семья 
Его матерью была Элиза Вилле (урожденная Гундален Элизабет Сломан), известная как немецкая писательница.

Ульрих Вилле состоял в браке с графиней Кларой фон Бисмарк (1851—1946), дочерью Фридриха Вильгельма фон Бисмарка. В браке родилось 5 детей:
  (1877-1959), был дважды женат, сначала на Инес Ритер (1879–1941), а затем на Кларе Бахманн. Его дочь от первого брака Гундалена (1908–2000) вышла замуж за немецкого физика Карла Фридриха фон Вайцзеккера в 1937 году, 
 , вышла замуж за шелкового магната Альфреда Шварценбаха, в браке родилось 5 детей, олимпийская наездница на Летних Олимпийских играх 1936 года и фотограф-любитель. Одной из внучек была известная писательница, путешественница и фотограф Аннемари Шварценбах (1908-1942).

Примечания

Литература 
 Nicolas Meienberg. Le Délire général. L’Armée suisse sous influence (, 1987), trad. fr. Carouge-Genève, 1988.

Военачальники Швейцарии